Akademíja (po Akademiji, ki jo je leta 387 pr. n. št. v sadovnjaku Akademos blizu Aten ustanovil grški filozof Platon) lahko pomeni nekaj od naslednjega:

 akademija (ustanova) - Najvišja znanstvena in/ali umetniška ustanova v državi (npr. Slovenska akademija znanosti in umetnosti) ali delu države; člani akademije se imenujejo akademiki (včasih je bilo to poimenovanje tudi za vse univerzitetne oz. visokošolske študente)
 akademija znanosti
 akademija umetnosti
 akademija (šola) - Višja ali visoka šola, zlasti umetniška, ki je lahko samostojna ali pa del kakšne univerze, npr. akademija za glasbo, akademija za likovno umetnost, za uprizoritvene (gledališke, igralske, ...) umetnosti; tudi vojaška akademija, policijska akademija, včasih pedagoška akademija.
 trgovska akademija: v Jugoslaviji med obema vojnama štiriletna srednja trgovska šola.
 akademija (prireditev) - Slavnostna prireditev s kulturnim (kulturnoumetniškim) sporedom.

Zunanje povezave 

Izposojenke iz grščine
Šolske ustanove
Univerza